Vladimir Petrovitch Gorbunov (1903-1945), ingénieur aéronautique soviétique ; 
 Vladimir Vladimirovitch Gorbounov (1982- ), joueur de hockey sur glace russe.